Хорощ:

 Хорощ — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Белостокский повят.
 Хорощ — городско-сельская гмина в Польше, входит в Белостокский повят, Подляское воеводство.